Oakfield (Maine).
 Oakfield (Nova York).
 Oakfield (Wisconsin).